Rejon Burabaj – jednostka administracyjna w Kazachstanie, w obwodzie akmolskim
 Burabaj – osiedle w rejonie Burabaj
 Burabaj – kompleks skoczni narciarskich w Szczuczyńsku, w rejonie Burabaj
 Burabaj – jezioro w Kazachstanie, w rejonie Burabaj